Mooy ist der Familienname folgender Personen:
 Aaron Mooy (* 1990), australischer Fußballspieler
 Brodie Mooy (* 1990), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 MOY
 MUY
 Mui